Peter Whiteley ist der Name folgender Personen:

* Peter Whiteley (General) (1920–2016), britischer General
 Peter Whiteley (Cricketspieler, 1935) (1935–1989), englischer Cricketspieler
 Peter Whiteley (Cricketspieler, 1955) (* 1955), englischer Cricketspieler